

Musique 
Accord peut désigner :
 accord, combinaison de notes simultanées ;
 accord, accordage d'un instrument ;
 Accord, label de disques.

Droit 
Accord peut désigner :
 Accord, en droit des obligations, synonyme de consentement, condition de validité du contrat ;
 Accord, en droit international public, synonyme de traité ;
 Accord de siège, type de traité qu'une organisation internationale conclut avec un État qui l'accueille sur son territoire.

Sigle 

ACCORD peut désigner :
 Application coordonnée de comptabilisation, d'ordonnancement et de règlement de la dépense, système d'information lancé par l'État français pour piloter ses dépenses de façon unifiée.

Autres 
Accord peut désigner :
 accord, en grammaire, transmission des caractéristiques morphologiques et flexionnelles d'un mot à un autre ;
 Accord, un hameau de l'État de New York, aux États-Unis.

Voir aussi 
 D'accord, expression
 Les Trois Accords, groupe québécois
 Honda Accord, une voiture produite par Honda
 Banque Accord
 , nom de plusieurs rues